L'espressione "Regno Unito" si riferisce a diversi regni:
 Regno di Gran Bretagna – regno esistito dal 1707 al 1800 e sorto dalla fusione tra il Regno di Scozia e il Regno d'Inghilterra, a volte chiamato "Regno Unito" o "Unico Regno"
 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda – regno esistito dal 1801 al 1927 e sorto dall'Atto d'Unione del 1800 con cui il Regno di Gran Bretagna incorporò il Regno d'Irlanda
 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – nuova denominazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, adottata nel 1927, quando ventisei delle trentadue contee d'Irlanda formarono lo Stato libero d'Irlanda (poi Repubblica d'Irlanda)
 Regno Unito di Libia – regno esistito dal 1951 al 1969 e succeduto dalla Jamahiriyya araba libica
 Regno Unito dei Paesi Bassi – regno esistito dal 1815 al 1839 e successivamente diviso in Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi
 Regno Unito di Portogallo, Brasile e Algarves – regno esistito dal 1815 al 1825 costituito da Algarve, Brasile e Portogallo